Dit is een lijst van planetoïden 48601-48700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48601) - || 1995 BL || 23 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48602) - || 1995 BV1|| 27 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48603) - || 1995 BC2|| 30 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48604) - || 1995 CV || 1 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (48605) - || 1995 CW1|| 7 februari 1995 || R. H. McNaught
|-
| (48606) - || 1995 DH || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48607) Yamagatatemodai || 1995 DS2|| 20 februari 1995 || T. Okuni
|-
| (48608) - || 1995 DW8|| 24 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (48609) - || 1995 DE14|| 19 februari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48610) - || 1995 EF6|| 2 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (48611) - || 1995 FS6|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (48612) - || 1995 FX6|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (48613) - || 1995 FM11|| 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (48614) - || 1995 FP14|| 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (48615) - || 1995 FG16|| 28 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (48616) - || 1995 GP7|| 2 april 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48617) - || 1995 HR2|| 25 april 1995 || Spacewatch
|-
| (48618) - || 1995 HB4|| 26 april 1995 || Spacewatch
|-
| (48619) Jianli || 1995 KV || 21 mei 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48620) - || 1995 MN5|| 23 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (48621) - || 1995 OC || 19 juli 1995 || Cavezzo
|-
| (48622) - || 1995 OA10|| 30 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (48623) - || 1995 OV12|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (48624) Sadayuki || 1995 PM || 4 augustus 1995 || T. Okuni
|-
| (48625) - || 1995 QF || 16 augustus 1995 || S. P. Laurie
|-
| (48626) - || 1995 QJ4|| 20 augustus 1995 || Spacewatch
|-
| (48627) - || 1995 QX14|| 28 augustus 1995 || Spacewatch
|-
| (48628) Janetfender || 1995 RD || 7 september 1995 || NEAT
|-
| (48629) - || 1995 SP || 18 september 1995 || L. Šarounová
|-
| (48630) - || 1995 SC7|| 17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (48631) - || 1995 SK29|| 26 september 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (48632) - || 1995 SV29|| 29 september 1995 || S. P. Laurie
|-
| (48633) - || 1995 SH38|| 24 september 1995 || Spacewatch
|-
| (48634) - || 1995 SE44|| 25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (48635) - || 1995 SU52|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48636) Huangkun || 1995 SS53|| 28 september 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48637) - || 1995 SU87|| 26 september 1995 || Spacewatch
|-
| (48638) Trebic || 1995 TB || 3 oktober 1995 || Kleť
|-
| (48639) - || 1995 TL8 || 15 oktober 1995 || A. Gleason
|-
| (48640) Eziobosso || 1995 UD || 17 oktober 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| (48641) - || 1995 UA1|| 20 oktober 1995 || K. Korlević, V. Brcic
|-
| (48642) - || 1995 UH1|| 23 oktober 1995 || D. di Cicco
|-
| (48643) Allen-Beach || 1995 UA2|| 20 oktober 1995 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (48644) - || 1995 UG7|| 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48645) - || 1995 UF8|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48646) - || 1995 UL8|| 27 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48647) - || 1995 UT8|| 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48648) - || 1995 UQ12|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (48649) - || 1995 UH37|| 21 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (48650) Kazanuniversity || 1995 UX48|| 17 oktober 1995 || V. Ya. Solovyov
|-
| (48651) - || 1995 UC54|| 22 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (48652) - || 1995 VB || 1 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48653) - || 1995 VD || 1 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48654) - || 1995 VG10|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48655) - || 1995 VQ12|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48656) - || 1995 VN18|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48657) - || 1995 WK || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48658) - || 1995 WT1|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (48659) - || 1995 WX2|| 16 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48660) - || 1995 WA5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48661) - || 1995 WH5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48662) - || 1995 WK5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48663) - || 1995 WY7|| 29 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48664) - || 1995 WG9|| 16 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48665) - || 1995 WL25|| 18 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48666) - || 1995 WU26|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48667) - || 1995 WS33|| 20 november 1995 || Spacewatch
|-
| (48668) - || 1995 XB1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48669) - || 1995 YO1|| 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48670) - || 1995 YW2|| 26 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48671) - || 1995 YS3|| 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (48672) - || 1995 YF5|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (48673) - || 1995 YF16|| 20 december 1995 || Spacewatch
|-
| (48674) - || 1995 YV21|| 17 december 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48675) - || 1995 YA23|| 21 december 1995 || NEAT
|-
| (48676) - || 1996 AW6|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (48677) - || 1996 AQ7|| 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (48678) - || 1996 AP12|| 15 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (48679) - || 1996 AL19|| 15 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (48680) - || 1996 BU || 17 januari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48681) Zeilinger || 1996 BZ || 21 januari 1996 || Linz
|-
| (48682) - || 1996 BP1|| 23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (48683) - || 1996 BQ1|| 23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (48684) - || 1996 EP || 14 maart 1996 || D. di Cicco
|-
| (48685) - || 1996 EW || 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (48686) - || 1996 EM1|| 10 maart 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (48687) - || 1996 EO6|| 11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (48688) - || 1996 FM2|| 17 maart 1996 || NEAT
|-
| (48689) - || 1996 GP1|| 8 april 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (48690) - || 1996 GP4|| 11 april 1996 || Spacewatch
|-
| (48691) - || 1996 GP6|| 12 april 1996 || Spacewatch
|-
| (48692) - || 1996 GE20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (48693) - || 1996 GH20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (48694) - || 1996 HP || 18 april 1996 || L. Šarounová
|-
| (48695) - || 1996 HG7|| 18 april 1996 || Spacewatch
|-
| (48696) - || 1996 HJ8|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (48697) - || 1996 HX14|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (48698) - || 1996 HJ20|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (48699) - || 1996 HN21|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (48700) Hanggao || 1996 HZ21|| 17 april 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten